Hur ist der Personenname von:
 Hur (Bibel), Gefährte von Mose und Aaron in der Bibel

 Roni Ben-Hur (* 1962), israelischer Jazzmusiker
 Hur Jae (* 1965), südkoreanischer Basketballspieler
 Hur Suk-ho (* 1973), südkoreanischer Golfspieler

Hur (arabisch) oder ḥūr steht für:
 Huri, reizvolle Frauen im Paradies

HUR steht als Abkürzung für:
 Heisenbergsche Unschärferelation, Begriff aus der Quantenphysik
 HUR (Geheimdienst), ukrainischer Militärnachrichtendienst

HuR steht als Abkürzung für:
 H&R Wasag

Siehe auch:
 Ben Hur

Abkürzung